Kehlengraben ist ein Gewässername:

 Kehlengraben (Flüebach) oder Chälegraben, linker Zufluss des Flüebachs (rechter Oberlauf des Schliefbachs) nach Hofstetten, Gemeinde Hofstetten-Flüh, Bezirk Dorneck, Kanton Solothurn
 Kehlengraben (Prim), rechter Zufluss des Prim (zum Neckar) in Balgheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Kehlengraben (Weiherbach), linker Zufluss des Weihergrabens, (zur Wörnitz in Weiltingen) vor Hahnenberg, Markt Weiltingen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Kehlgraben
 Kehlenbach (Begriffsklärung)